Extraterrestre
 ET de Varginha
 Cláudio Chirinian (1963 - 2010), humorista da dupla ET & Rodolfo
 abreviação ISO 639 para língua estoniana
 abreviação ISO 3166-1 para Etiópia

Na arte
 E.T. the Extra-Terrestrial, filme de 1982 dirigido por Steven Spielberg
 E.T., música do álbum Teenage Dream da cantora norte-americana Katy Perry com parceria de Kanye West

Desambiguações de siglas